Le xian de Qianxi (黔西) est une subdivision administrative de la province du Guizhou en Chine ;
 Le xian de Qianxi (迁西) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine.

Homonymie de toponyme